Anthology steht für 

 engl. für Anthologie eine Sammlung ausgewählter Texte oder Textauszüge in Buchform oder im weiteren Sinne eine themenbezogene Zusammenstellung aus literarischen, musikalischen oder grafischen Werken.
 einen Rückblick auf das Schaffen der Beatles, siehe Anthology (The Beatles) 
 ein Kompilationsalbum der Band Dan Reed Network aus dem Jahr 2014, siehe Anthology (Dan-Reed-Network-Album)
 ein Kompilationsalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2018, siehe Anthology: 1995–2010
 Anthology-Trilogie, eine Filmreihe aus dem Star-Wars-Universum